Geert Arend Roorda (1988-), footballeur néerlandais ;
 Henri Roorda (1870-1925), écrivain et pédagogue libertaire suisse ;
 Stephanie Roorda (1986-), coureuse cycliste canadienne.